Oliseh ist der Familienname folgender Personen:

 Sekou Oliseh (* 1990), liberianisch-nigerianischer Fußballspieler 
 Sunday Oliseh (* 1974), nigerianischer Fußballspieler